SYO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shōnai (Giappone)